Saint-Germier, commune française de la Haute-Garonne
 Saint-Germier, commune française du Gers
 Saint-Germier, commune française des Deux-Sèvres
 Saint-Germier, commune française du Tarn
 Saint-Germier, ancienne commune française du Tarn, aujourd'hui hameau de la commune de Teyssode

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France